|}

Die Athus-Maas-Linie (ligne Athus–Meuse bzw. Athus-Maaslijn), bzw. deren Teilstrecken, verbinden den Agglomerationsraum von Namur an der Maas (= Meuse) mit den belgischen Ardennenorten Dinant, Virton, Athus und Arlon. Von diesen Orten aus führen Strecken weiter nach Frankreich und Luxemburg.

Streckenbeschreibung 
 

Von Namur bis Dinant folgt die Strecke dem Tal der Maas, deren Durchbruchstal durch die Ardennen von Charleville-Mézières bis Namur reicht und von Hastière an belgisches Staatsgebiet ist. Bis in die 1980er Jahre bestand von Dinant aus noch eine Verbindung durch das Maastal nach Frankreich. Diese Strecke ist heute außer Betrieb. Beim Bahnhof (Dinant-)Anseremme verlässt die Athus-Meuse-Linie nach Querung der Maas deren Tal und führt über die Höhenzüge der Ardennen bis nach Bertrix, wo die Athus-Meuse-Linie auf einen von Libramont kommenden Streckenteil trifft. Die Verbindung führt nun via Florenville und Virton nach Aubange und Athus, wo eine Strecke nach Rodange (Luxemburg) abzweigt. In Arlon trifft die Strecke auf die Bahnstrecke Namur–Luxemburg.

Betrieb und Geschichte

Entstehung 
Am 5. Februar 1862 wurde der Abschnitt Namur–Dinant fertiggestellt, ein Jahr später folgte die Verbindung Dinant–Givet (Frankreich). 

Die Weiterführung in die Ardennen nach Bertrix wurde etappenweise zwischen dem 20. Dezember 1880 und dem 20. Oktober 1899 angelegt und von 1910 bis 1924 zweigleisig ausgebaut.

Die Strecke Libramont–Bertrix–Virton–Athus wurde zwischen dem 6. November 1876 und dem 21. August 1882 erbaut und von 1922 bis 1927 zweigleisig ausgebaut.

Elektrifizierung 
Seit dem 27. Mai 1990 können elektrische Züge (3 kV) Dinant erreichen (Intercity-Züge der SNCB). Seit dem 15. Dezember 2002 ist auch der Ardennenteil der Athus-Meuse-Linie elektrifiziert, allerdings mit französischer Wechselspannung (25 kV).

Zugverkehr 

Auf dem mit 3 kV elektrifizierten Abschnitt Namur–Dinant kommen Intercity der SNCB im Stundentakt zum Einsatz, die Dinant mit dem Bahnhof Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid verbinden. Verstärkt wird das Angebot durch InterRegio- und P-Züge, sowie durch IC-Ts (touristisch orientierter InterCity) in den Sommermonaten. 
Im InterCity- und InterRegio-Verkehr sind AM80 Break-Triebwagen im Einsatz, für den P-Zug-Verkehr und IC-T-Dienst Triebwagen der NMBS/SNCB-Reihe 41.

Auf dem Ardennenteil mit 25-kV-Oberleitung kommen neben Güterloks für den Personenverkehr Elektrotriebwagen Desiro Mainline zum Einsatz.

Im Ardennenteil verkehren mehrere Regionalzuglinien im Zweistundentakt:

 L-Trein: Libramont – Bertrix – Beauraing – Dinant
 macht in Bertrix Kopf
 L-Trein: Libramont – Bertrix – Virton – Athus – Arlon
 der Abschnitt Virton – Rodange – Arlon wird nur an Werktagen befahren. Diese Linie bediente bis zum Dezember 2012 auch Rodange in Luxemburg und wechselte dort die Fahrtrichtung.
Durch Überlagerung dieser beiden Linien gibt es im Teil Libramont – Bertrix einen Stundentakt.

Ferner verkehren werktags noch zusätzliche Züge der CFL:

 RB Athus – Rodange – Luxemburg

Einzelnachweise

Weblinks 

 Spoorlijn 154 in der niederländischen Wikipedia
 Spoorlijn 166 in der niederländischen Wikipedia
 Spoorlijn 165 in der niederländischen Wikipedia
 Spoorlijn 167 in der niederländischen Wikipedia

Bahnstrecke in Belgien
Bahnstrecke in Luxemburg
Namur
Verkehrsbauwerk in der Provinz Namur
Internationale Bahnstrecke